Pau II d'Emesa (Paulus, ) fou un bisbe bizantí d'Emesa. Va estar entre els bisbes que al concili general d'Efes del 431 es va unir al patriarca Joan I d'Antioquia en favor de Nestori patriarca de Constantinoble. Era nadiu de Tessalònica.

Durant les negociacions entre Joan i els bisbes orientals amb Ciril d'Alexandria (351), Pau fou enviat per Joan a negociar amb Ciril, però no es va arribar a cap acord fins que Pau va presentar unes homilies i una confessió de fe on es donava a la verge Maria la qualificació de  i es condemnaven les doctrines de Nestori; després les negociacions foren satisfactòries.

Va escriure:

 1.  (s. Libelliquos) Paulus Fpeiscopus Emetenses Cyrillo Archiepiscopo Alexandriae obtulit, a Joanne Antiocheno Episcopo missus
 2. , Homilia Pauli Episcopi Emiseni .....de Natiuitate Domini et Saluatoris nostri Jesu christi, et quod beata Virgo Maria sit Dei Genitrix, et quod non duos, sed unum Filium et Dominum Christum dieamus, etc.
 3. , Eusdem Pauli Homilia .... in Christi domini et Saluatoris nostri Natiritatem.

Referències 

Bisbes de les ciutats de Síria
Bisbes sirians